Die 1. Bundesliga Snooker 2009/10 war die zwölfte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 5. September 2009 und endete am 16. Mai 2010.

Deutscher Meister wurden zum dritten Mal in Folge die Barmer Billardfreunde. Mit ihrem insgesamt vierten Titel wurden sie damit alleiniger Rekordmeister. Der dreimalige Deutsche Meister PSC Kaufbeuren stieg in der Relegation nach zwölf Jahren als letztes noch verbliebenes Gründungsmitglied der Bundesliga in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegation fand vom 5. bis 6. Juni 2010 im Vereinsheim des SC 147 Karlsruhe statt. Der PSC Kaufbeuren traf als Sechstplatzierter der 1. Bundesliga auf die Vizemeister der beiden Staffeln der 2. Bundesliga 2009/10, den 1. DSC Hannover und den BSC Kissing. Da der 1. BC Landsberg seine Mannschaft zur folgenden Spielzeit zurückzog, erhielten zwei Teams über die Relegation einen Startplatz für die 1. Bundesliga 2010/11. Die beiden Zweitligisten konnten sich durchsetzen und stiegen in die erste Liga auf, Kaufbeuren stieg in die zweite Liga ab.

Ergebnisse 

|}

Tabelle

Einzelrangliste

Century-Breaks 
Drei Spieler erzielten insgesamt acht Century-Breaks.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2009/10 auf der Website der Deutschen Billard-Union
 1. Bundesliga Snooker 2009/10 bei billardligen.de

Einzelnachweise 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Snookerveranstaltung 2010